«Пахтако́р» () — узбекистанский футбольный клуб из Ташкента, один из самых известных клубов Узбекистана и бывшего СССР. Основан 8 апреля 1956 года на базе ташкентского «Спартака», созданного в 1937 году.

На протяжении 36 сезонов (1956—1991) выступал в различных по уровню лигах чемпионата СССР, включая Высшую лигу. Начиная с 1992 года — постоянный участник Высшей лиги (с 2008 года — Суперлиги) чемпионата Узбекистана.

Является 14-кратным чемпионом, 6-кратным серебряным и 2-кратным бронзовым призёром чемпионатов страны, 13-кратным обладателем и 3-кратным финалистом Кубка Узбекистана, обладателем Суперкубка Узбекистана (2021), финалистом Кубка СССР 1968 года, победителем Первой лиги СССР 1972 года, обладателем Кубка чемпионов Содружества (2007) и его финалистом (2008), 2-кратным полуфиналистом Лиги чемпионов АФК (2002/03 и 2004).

История

Советский период 
Под названием «Пахтакор» свой первый матч в чемпионате провёл 8 апреля 1956 года с командой города Молотова (сейчас — город Пермь).

В 1959 году клуб был включен в Высшую лигу чемпионата СССР. Самым ярким футболистом «Пахтакора» в 1950—1960-е годы был нападающий Геннадий Красницкий.

В 1962 году команда заняла 6-е место в чемпионате СССР. Но развить успех не удалось — в следующем сезоне клуб покинул высший дивизион.

В 1964 году «Пахтакор» под руководством Александра Абрамова добился возвращения в Высшую лигу. В 1968 году клуб вышел в финал Кубка СССР, где уступил московскому «Торпедо».

В 1971 году «Пахтакор» вновь вылетел из Высшей лиги, а в следующем сезоне опять в неё вернулся, выиграв турнир Первой лиги.

В конце 1970-х годов в «Пахтакоре» подобралась очень перспективная команда, но 11 августа 1979 года случилась трагедия — она разбилась в авиакатастрофе.

Клуб в нескольких последующих сезонах был усилен игроками из других команд. В регламент чемпионата СССР была внесена статья, по которой в течение трёх лет независимо от результатов «Пахтакор» сохранял место в Высшей лиге (на практике этот пункт был применён лишь в 1981 году, когда было занято последнее, 18-е место в чемпионате).

Текущий состав 
Состав команды на сезон 2021 года.

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 
Тренерский штаб команды по состоянию на 2021 год

Достижения 
Чемпионат Узбекистана
  Чемпион (15 — рекорд): 1992, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022 .
  Вице-чемпион (6 раз): 1993, 2001, 2008, 2009, 2010, 2018.
  Бронзовый призёр (2 раза): 2011, 2017.

Чемпионат среди дублирующих составов клубов
  Победитель (5 раз): 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.

Кубок Узбекистана
  Обладатель (13 — рекорд): 1993, 1997, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2019, 2020.
  Финалист (3 раза): 1996, 2008, 2018.
Суперкубок Узбекистана по футболу

Суперкубок Узбекистана
  Обладатель (1 раз): 2021.

Лига чемпионов АФК
 Полуфиналист (2 раза): 2002/03, 2004.

Кубок СССР
  Финалист (1 раз): 1967/68.

Первая лига СССР
  Победитель (1 раз): 1972.

Кубок Первой лиги СССР
  Обладатель (2 раза): 1988, 1989.

Кубок чемпионов Содружества
  Обладатель (1 раз): 2007.
  Финалист (1 раз): 2008.

Кубок Индийской футбольной ассоциации (IFA Shield)
  Обладатель (1 раз): 1993.

Кубок Средней Азии
  Обладатель (1 раз): 1954.

Рекорды 

 В Высшей лиге Узбекистана провёл 15 сезонов (с 1992): 460 матчей, +308=66-86, разница мячей — 1123—442.
 Худший результат — 8-е место (1994).
 Самая крупная победа в чемпионатах — 11:0 (над «Кызылкумом» в 2007 году).
 Самое крупное поражение — 0:4 (от МХСК в 1995 году, от «Насафа» и «Нефтчи» в 2002 году).
 Больше всего матчей за клуб — Мурод Алиев (231).
 Лучший бомбардир клуба — Игорь Шквырин (66 мячей).
 Рекордсмен клуба за сезон — Анвар Солиев (29 мячей в 2005 году). 20 ноября 2020 года стал 13-тикратным чемпионом Узбекистана

Международные турниры

Главные тренеры

Принципиальные соперники

«Среднеазиатское дерби» 
В советское время главным и принципиальным соперником «Пахтакора» являлся сильнейший клуб Казахстана той эпохи — алма-атинский «Кайрат».

Противостояние между этими двумя клубами называлось среднеазиатским дерби. Его в обязательном порядке посещало высшее руководство республик, а на стадионах случались настоящие аншлаги.

Оно являлось частью более общего соперничества на всех уровнях, возникшего в середине XX века между Казахстаном и Узбекистаном.

После распада СССР «Пахтакор» и «Кайрат» начали участвовать в национальных чемпионатах своих стран и, соответственно, не часто пересекались в международных турнирах, ограничиваясь лишь редкими товарищескими встречами. В общей сложности команды провели между собой более 80 официальных матчей.

Также в советское время принципиальными соперниками «Пахтакора» считались ведущие клубы остальных республик Средней Азии — душанбинский «Памир», ашхабадский «Копетдаг» и бишкекская «Алга».

«Узбекское Эль-Класико» 
Главным принципиальным соперником «Пахтакора», начиная с 1990-х годов и до середины 2000-х, был ферганский «Нефтчи». Каждый матч между этими клубами вызывал большой интерес и ажиотаж среди болельщиков.

Со стороны болельщиков и СМИ данное противостояние получило название «Узбекское Эль-Класико». На протяжении 15 первых сезонов (с небольшими перерывами) в основном эти 2 клуба делили между собой 1-е и 2-е места в чемпионате Узбекистана.

После начала гегемонии ташкентских клубов в Высшей лиге (с середины 2000-х годов) и в результате спада результатов ферганского «Нефтчи», данное противостояние уступило место ташкентским дерби, но до сих пор остаётся одним из примечательных событий в узбекистанском футболе.

«Ташкентское дерби» 
В 2005 году в Ташкенте был основан клуб «Курувчи», который в 2008 году сменил название на «Бунёдкор». Начиная с первых лет своего появления в Высшей лиге Узбекистана, он стал бороться за золотые медали.

В 2008—2011 годах клуб четырежды подряд становился чемпионом Узбекистана, а «Пахтакор» ограничивался вице-чемпионством или бронзовыми наградами.

Начиная с 2007 года, главным футбольным противостоянием в Узбекистане стали матчи между «Пахтакором» и «Бунёдкором», перейдя и на Кубок Узбекистана, как и в случае с ферганским «Нефтчи».

После усиления ещё одного ташкентского клуба — «Локомотива», который с 2012 года регулярно становится призёром в Высшей лиге (а в 2016—2018 годах — чемпионом), матчи «Пахтакора» и «Бунёдкора» против этой команды также стали именоваться «ташкентским дерби».

Прозвища и болельщики 

В советское время одним из самых распространённых прозвищ «Пахтакора» являлось «хлопкоробы» (), иногда команда именовалась «узбекскими хлопкоробами».

Хлопкороб — это человек, занимающийся хлопководством. На эмблеме клуба до сих пор изображен хлопок. Само название клуба с узбекского языка буквально переводится как «хлопкороб» или «хлопковод».

С советских времен и поныне команда также называется «ташкентцами». Ещё клуб известен по прозвищу «Народная команда» ().

В последнее время её также стали называть «львами» (). Кроме того, распространены прозвища «жёлтые» (), «жёлто-белые» () и «жёлто-синие» ().

У «Пахтакора» имеется огромное количество болельщиков не только в Ташкенте и Узбекистане, но и за его пределами.

Так, например, в других странах постсоветского пространства, и особенно — в Средней Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан), а также в некоторых государствах Азии (Афганистан, Иран, Пакистан).

У клуба есть болельщики и среди известных личностей Узбекистана (певцов, актёров, режиссёров, политиков, журналистов и др.).

Авиакатастрофа 1979 года 

11 августа 1979 в 13:35 в районе Днепродзержинска на высоте 8400 м столкнулись два пассажирских самолёта Ту-134А. Один из самолётов выполнял рейс Ташкент — Минск. На его борту находились 84 человека, в том числе 17 футболистов команды «Пахтакор». Второй следовал по маршруту Челябинск — Воронеж — Кишинёв. На его борту находились 88 пассажиров и 6 членов экипажа. Погибли 178 человек — 13 членов экипажа и 165 пассажиров, в том числе футболисты команды. Действия диспетчеров Харьковского РЦ Жуковского и Сумского по управлению самолётами, с учётом допущенных ими отклонений и нарушений НПП-ГА (Наставления по производству полётов гражданской авиации), технологии работы и должностной инструкции оказали прямое влияние на возникновение аварийной ситуации и развитие её в катастрофическую с последующим столкновением в воздухе. Жуковский и Сумской были осуждены на 15 лет лишения свободы каждый.

Некоторые члены футбольного клуба были похоронены в Ташкенте на Боткинском кладбище города, где им поставлен памятник.

«Пахтакор» из-за этой трагедии в 1979 году и нескольких последующих чемпионатах был усилен добровольцами из других клубов. Кроме того, в регламент чемпионата СССР по футболу была внесена статья, по которой в течение 3 лет, независимо от результатов, «Пахтакор» сохранял место в высшей лиге советского футбола.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Пахтакор»
 Состав команды «Пахтакор» Ташкент в сезоне 1979

Футбольные клубы Ташкента
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Узбекистана
 
Чемпионы Узбекистана по футболу
Обладатели Кубка Узбекистана по футболу
Обладатели Суперкубка Узбекистана по футболу